Теренс Грэм Пэрри «Терри» Джонс (; 1 февраля 1942, Колуин-Бей, Уэльс — 21 января 2020, Лондон) — британский (валлийский) актёр, кинорежиссёр, сценарист и композитор, детский писатель и . Член комедийной группы Монти Пайтон.

Биография 
Родился 1 февраля 1942 года в Колвин Бэй (Colwyn Bay) в Уэльсе в семье банковского служащего и домохозяйки. Учился в Колледже Святого Эдмунда (), Оксфорде. В 1965 году вместе с другом Майклом Палином организует телевизионное «The Love Show», затем следуют сценарии для других телешоу «The Kathy Kirby Show», «Late Night Line-Up», «Complete and Utter History of Britain» и так далее (некоторые в соавторстве с Палином). Но больше всего Джонса прославило комедийное шоу «Монти Пайтон».

В 1970 году Джонс женился на Элисон Телфер, от брака с которой родились двое детей: дочь Салли (1974 г. р.) и сын Билл (1976 г. р.). Брак распался в 2003 году после скандала, вызванного романом Джонса со студенткой Оксфорда Анной Содерстём, которая младше его на 41 год.

21 октября 2006 года Daily Mirror опубликовала сообщение о том, что у Джонса обнаружен рак яичек, несколько дней спустя это же издание сообщило, что операция по удалению опухоли прошла успешно, а весной 2009 в средствах массовой информации появились сведения о том, что Содерстём беременна, и Джонс станет отцом третий раз.

Терри Джонс и Анна Содерстром поженились в 2012 году. Их дочь Сири (Siri) родилась в сентябре 2009 года.

В сентябре 2016 года стало известно о том, что Терри Джонс болен тяжелой формой деменции — прогрессирующей афазией, которая характеризуется в первую очередь нарушениями речи. В связи с этим было объявлено, что актёр больше не сможет давать интервью.

Скончался 21 января 2020 года в Лондоне.

Фильмография

Режиссёр 

 1975 — «Монти Пайтон и Священный Грааль» (совместно с Терри Гиллиамом)
 1979 — «Житие Брайана по Монти Пайтону»
 1983 — «Смысл жизни по Монти Пайтону» (совместно с Терри Гиллиамом)
 1987 — «Интимные услуги»
 1989 — «Эрик-викинг»
 1996 — «Ветер в ивах»
 2015 — «Всё могу»

Сценарист 
 1971 — «А теперь нечто совсем другое»
 1975 — «Монти Пайтон и Священный Грааль»
 1979 — «Житие Брайана по Монти Пайтону»
 1983 — «Смысл жизни по Монти Пайтону»
 1986 — «Лабиринт»
 1989 — «Эрик-викинг»
 1995 — «Крестовые походы»
 1996 — «Ветер в ивах»

Актёр 
 1971 — «А теперь нечто совсем другое»
 1975 — «Монти Пайтон и Священный Грааль»
 1979 — «Житие Брайана по Монти Пайтону»
 1982 — «Монти Пайтон в Голливуде» (концертный фильм) / Monty Python Live at the Hollywood Bowl
 1983 — «Смысл жизни по Монти Пайтону»
 1989 — «Эрик-викинг»
 1991 — «Лос-Анджелесская история»
 1992—1993 — «Хроники молодого Индианы Джонса» (телесериал)
 1995 — «Крестовые походы»
 1996 — «Ветер в ивах»
 1999 — «Безумный творец»
 2002 — «Динотопия» (телесериал)
 2006 — «Терри Джонс и варвары» (док. телесериал) / Terry Jones' Barbarians
 2006 — «Закрытые снаружи»
 2007 — «Анна-Монстр»

Композитор 
 1983 — «Смысл жизни по Монти Пайтону»
 1996 — «Ветер в ивах»

Камео 
 1989 — «Как преуспеть в рекламе»

Избранная библиография 
Douglas Adams’s Starship Titanic (1997) — роман по мотивам одноимённой компьютерной игры Дугласа Адамса (Джонс заявил, что написал всю книгу нагишом)

Иллюстрированные Майклом Форманом 
 Волшебные сказки (Fairy Tales, 1981)
 Сага об Эрике Викинге (The Saga of Erik the Viking, 1983)
 Никобобинус (Nicobobinus, 1985)
 Проклятье вампирских носков и другие вирши (The Curse of the Vampire’s Socks and Other Doggerel, 1988)
 Фантастические истории (Fantastic Stories, 1992)
 Зверь с тысячей зубов (The Beast with a Thousand Teeth, 1993)
 Рыба мира (A Fish of the World, 1993)
 Морской тигр (The Sea Tiger, 1994)
 Рыцарь и сквайр (The Knight and the Squire, 1997)
 Леди и сквайр (The Lady and the Squire, 2000)

Иллюстрированные Брайаном Фродом 
 Гоблины лабиринта (Goblins of the Labyrinth, 1986)
 Друг гоблинов: Поле, ведущее к гоблинам (The Goblin Companion: A Field Guide to Goblins, 1996)
 Странные пятна и загадочные запахи (Strange Stains and Mysterious Smells: Quentin Cottington’s Journal of Faery Research, 1996)

Иллюстрированные Мартином и Лолли Ханисетт 
 Дрянная книжка Берта Фегга для мальчиков и девочек (Bert Fegg’s Nasty Book for Boys and Girls with Michael Palin, 1974)

Нехудожественная литература (non-fiction) 
 Chaucer’s Knight: The Portrait of a Medieval Mercenary (1980)
 Who Murdered Chaucer?: A Medieval Mystery (2003, в соавторстве с Робертом Ягером, Терри Доланом, Аланом Флечером и Джульетт Дор)
 Terry Jones’s War on the War on Terror (2005)

В соавторстве с Аланом Эрейра 
 Крестовые походы (Crusades, 1994)
 Средневековые жизни Терри Джонса (Terry Jones' Medieval Lives, 2004)
 Варвары (Terry Jones' Barbarians, 2006)

Примечания 

Участники Монти Пайтон
Композиторы Великобритании
Комики Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Умершие от деменции